Kong – miasto w Wybrzeżu Kości Słoniowej
 Kong – historyczne królestwo w Afryce Zachodniej
 Kong – nieistniejące pasmo górskie, omyłkowo umieszczone na mapach Afryki
 Kong – miasto w Iranie
 Kong – rzeka w Azji Południowo-Wschodniej
 Kong – krater na Marsie
 kong – sprzęt sportowy